La  es una de las familias más poderosas de Japón.  Es una rama del clan Tokugawa, el más antiguo de los Gosanke ("tres casas honorables de Tokugawa").

Historia 
La familia fue fundada originalmente Tokugawa Yoshinao, el noveno hijo de Tokugawa Ieyasu. Yoshinao fue originalmente llamado Matsudaira Yoshitoshi (松 平 義 利); No fue hasta 1621 que cambió su nombre a Yoshinao, y luego se ganó el apellido Tokugawa en 1636; La familia, junto con la familia Kishu-Tokugawa (descendientes de Tokugawa Yorinobu, medio hermano de Yoshinao), tuvo sucesión directa al shōgun una vez que este último murió sin heredero. Durante más de 250 años, la familia Owari gobernó el dominio de Owari, el área que rodea la actual Nagoya, Prefectura de Aichi, utilizando el Castillo de Nagoya como su base principal. Otra residencia fue la Ōzone Shimoyashiki. Los tesoros de los Owari se guardan en el Museo de Arte de Tokugawa en Nagoya. 

A pesar de tener antigüedad en el clan Tokugawa, no hubo shōguns que vinieron de la familia Owari-Tokugawa durante todo el período Edo. Tokugawa Muneharu, el séptimo jefe de la familia Owari-Tokugawa, se vio obligado a retirarse en 1739 debido a su disputa política con Tokugawa Yoshimune; Muneharu fue reemplazado por su primo Munekatsu. Sin embargo, el principal descenso patrilineal de Yoshinao se extinguió en 1800 con la muerte del noveno jefe de familia, Tokugawa Munechika, que sobrevivió a sus dos únicos hijos y cuatro herederos que adoptó. Como tal, la familia Owari-Tokugawa se mantuvo desde entonces gracias a las adopciones repetidas de las dos casas restantes, de la familia Kishu y Mito-Tokugawa. Después de la Restauración Meiji, en 1880, Tokugawa Yoshikatsu nombró a su yerno, Yoshiakira, como su heredero (mukoyōshi, "yerno adoptado"); Yoshiakira fue reconocido más tarde como el kazoku y se convirtió en marqués en 1884. La adopción mukoyōshi del Owari-Tokugawa sucedió nuevamente dos veces, una a Yoshichika en 1908 y la otra a Yoshinobu en 1955; Yoshinobu nació como miembro del clan Hotta en lugar de Tokugawa.

Árbol genealógico

Galería

Referencias 

Familia Owari-Tokugawa